

Uit de adellijke Brugse familie 
 Coppieters (geslacht), familie in de Zuidelijke Nederlanden, hoofdzakelijk in het graafschap Vlaanderen
 Jean-Baptiste Coppieters (1661-1732), hoger ambtenaar van financies in de Zuidelijke Nederlanden
 Robert Coppieters (1727-1797), Burgemeester van Brugge, dagboekschrijver
 Jean-Baptiste Coppieters 't Wallant (1770-1840), Burgemeester van Poperinge en van Brugge
 Charles Coppieters Stochove (1774-1864), Belgisch rechter, volksvertegenwoordiger, Constituant
 Jean-Baptiste Adolphe Coppieters 't Wallant (1806-1860), Belgisch volksvertegenwoordiger
 Ernest Coppieters-Stochove (1848-1936), Belgisch historicus
 Paul Coppieters (1862-1938), Burgemeester van Sint-Andries bij Brugge
 Hubert Coppieters-Stochove (1876-1950), Belgisch historicus en archivaris
 Fernand Coppieters de ter Zaele (1894-1961), Burgemeester van Sint-Andries bij Brugge
 Joseph Coppieters (1881-1960), advocaat, ambtenaar, dagboekschrijver
 Antoine Coppieters de Tergonde (1757-1831), burgemeester van Kortrijk, ambtenaar

Andere
 Honoré Jozef Coppieters (1874-1947), Belgisch bisschop
 Albéric Coppieters (1878-1902), Belgisch kunstschilder en graficus
 Maurits Coppieters (1920-2005), Vlaams politicus
 Alfons Coppieters (1924-), Belgisch politicus